Sanka peut désigner : 
 Sanka, une marque de café décaféiné instantané ;   
 Sanka, un village en Pologne de la gmina de Krzeszowice (powiat de Cracovie en voïvodie de Petite-Pologne) ;   
 , un village en Inde (Bengale-Occidental) ;  
 , un affluent de la Vistule, en Pologne ;  
 Sanka, une taille de siku, une flûte andine polycalame
 Sanka , un rappeur.